Аранча Санчес Вікаріо була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Кончіта Мартінес виграла титул, перемігши у фіналі Габріелу Сабатіні з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Габріела Сабатіні (фінал)
  Магдалена Малеєва (півфінал)
  Юдіт Візнер (2-ге коло)
  Аманда Кетцер (чвертьфінал)
  Інес Горрочатегі (чвертьфінал)
  Зіна Гаррісон-Джексон (3-тє коло)
  Забіне Гак (півфінал)
  Іріна Спирля (3-тє коло)
  Сандра Чеккіні (2-ге коло)
  Сабін Аппельманс (1-ше коло)
  Енн Гроссман (1-ше коло)
  Міріам Ореманс (2-ге коло)
  Лариса Савченко (1-ше коло)
  Чанда Рубін (3-тє коло)
  Анна Смашнова (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 ITF tournament edition details 

1995
Тур WTA 1995